Ел Чоро има више значења:

 Ел Чоро (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чоро (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чоро (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чоро (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чоро (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чоро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чоро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чоро (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чоро (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чоро, Лас Лагунитас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чоро, Сан Грегорио дел Чоро (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чоро (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чоро, Ла Каскада (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чоро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чоро (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чоро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чоро, Боске ла Луна (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чоро (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чоро (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чоро, Ла Каскада (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чоро, Грегорио Гонзалез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чоро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чоро (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чоро, Ел Капулин (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чоро (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоро (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоро (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чоро (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чоро (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику